Са́ввин (Са́ввина) — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Саввин, Александр Викторович (род. 1973) — российский религиовед, философ, культуролог.
 Саввин, Алексей Михайлович (в монашестве Агафангел; род. 1938) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Одесский и Измаильский.
 Саввин, Василий Нестерович (1939—2020) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Саввин, Виктор Афанасьевич (1908—1978) — якутский советский актёр.
 Саввин, Витт Николаевич (1874—1933) — ректор Томского университета (1922—1929).
 Саввин, Владимир Иванович (1919—1975) — советский волейболист.
 Саввин, Захар Прокопьевич (1915—?) — советский работник образования и государственный деятель.
 Саввин, Николай Афанасьевич (в монашестве Евсевий; род. 1939) — архиерей Русской православной церкви на покое, бывший митрополит Псковский и Порховский.
 Саввин, Роман Владимирович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Саввин, Сергей Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.
 Саввин, Соломон Давидович (1900—1964) — деятель ГПУ/НКВД СССР, подполковник государственной безопасности.
 Саввин, Степан Афанасьевич (1903—1970) — якутский советский поэт.
 Саввин, Юрий Сергеевич (1963—2014) — советский и российский тренер по тяжелой атлетике.

 Саввина, Ия Сергеевна (1936—2011) — советская и российская актриса.

Топоним 
 Саввин — хутор в Шебекинском районе Белгородской области России.

См. также 
 Савва (значения)
 Саввин монастырь
 Саввина книга
 Саввино
 Саввинов
 Савин
 Савинов